Yui Kamiji era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta in finale da Diede de Groot, che ha conquistato il titolo, con il punteggio di 6-1, 6-0.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

  Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2019